SDER peut désigner :
 le Schéma de développement de l'espace régional en Région wallonne ;
 la Sous direction des études et de la recherche appliquée rattachée à la direction française des Services de la navigation aérienne ;
 le Service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation française.